Bulten kan avse:

 Bulten AB – ett svenskt företag
 Slingerbulten – smeknamn för avsnittet mellan Rosenhill och Tungelsta av länsväg 257

Geografi

Finland
 Bulten, Vasa
 Bulten, Korsholm
 Bulten, Närpes

Se även
Bultarna